The List, film américain réalisé par , sorti en 2007 ; 
 , film documentaire américain réalisé par , sorti en 2012 ; 
 The List (Alex & The List), film américain réalisé par , sorti en 2018.

Voir aussi